Les  sont une famille éteinte de plésiosaures du Jurassique inférieur dont les collections sont européennes.

Présentation 
Les Microcleidae se répertorient en France, en Allemagne, au Luxembourg,  et au Royaume-Uni. 

La famille a été nommée en 2012 par ,  et , comme le montre leur cladogramme ci-dessous :

Voir aussi 
 Liste de familles des reptiles disparus

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 

Famille de diapsides préhistoriques (nom scientifique)
Plésiosaure (nom scientifique)
Diapside du Jurassique inférieur
Taxon fossile décrit en 2012
Paléontologie en France
Paléontologie en Allemagne
Paléontologie au Luxembourg
Paléontologie au Royaume-Uni